Geréb Attila, (1935–2015) erdélyi magyar református lelkipásztor és szociográfus.
Geréb Attila (1946–) színész, rendező.